Lound – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Lound – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)